Bettag bezieht sich auf:
 Ernst A. Bettag (1929–2003), deutscher Spielzeugfabrikant, Erfinder des Bobby-Cars
 Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag, Feiertag in der Schweiz
 Buß- und Bettag, Feiertag in Deutschland